Heelal, Universe is het Engelse woord voor Heelal.
 The Universe (Dubai), een kunstmatige eilandengroep voor de kust van Dubai.
 Universe (Deens park), en Deens wetenschaps- en attractiepark
 The Universe (televisieserie), een televisieserie over het Heelal.
 Miss Universe, een internationale schoonheidswedstrijd.
 Captain Universe, een stripfiguur van Marvel Comics.
 Universe (computerspel), een simulatiespel uit 1983